Максимович, Иван: Максимович, Иван Андреевич — русский юрист.
 Максимович, Иван (1679—1745) — монах, церковный художник-монументалист.